Михаи́л Проко́фьевич Белоу́сов (1904—1946) — капитан дальнего плавания, Герой Советского Союза, в 1940—1946 руководитель Арктического флота СССР.
 Капитан Белоусов (ледокол, 1946—1951) («Северный ветер», «Northwind») — советское название американского ледокола «Northwind» класса «Wind», эксплуатировавшегося в СССР (1945—1951) по программе Ленд-лиза. С 1945 по 1946 именовался «Северный ветер». После возврата США носил имя «Staten Island».
 Капитан Белоусов (ледокол, 1953) — дизель-электрический ледокол, построенный в 1953 году.